camera obscura
 Camera Obscura (zespół muzyczny)
 Camera Obscura (festiwal)